

Geografia

Francia 
 La Chaux – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 La Chaux – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 La Chaux – comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)
 La Chaux-du-Dombief – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 La Chaux-en-Bresse – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 La Chaux – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)
 La Chaux-de-Fonds – città nel distretto di La Chaux-de-Fonds (Canton Neuchâtel)
 La Chaux-des-Breuleux – comune nel distretto delle Franches-Montagnes (Canton Giura)
 La Chaux-du-Milieu – comune nel distretto di Le Locle (Canton Neuchâtel)

Pagine correlate 
Chaux – pagina di disambiguazione